La  voit le FC Auch évoluer en première division.

Le club atteint les seizièmes de finale et est éliminé par Vienne (qu’il avait pourtant largement battu en match de poule au Moulias) pour la deuxième année consécutive mais sans être battu cette fois ci (3-3).

Les matchs de la saison 
Auch termine  de sa poule avec 29 points soit 6 victoires, 3 matchs nuls et 5 défaites.

À domicile 
 Auch-Brive 0-0
 Auch-Vienne 12-3
 Auch-Lourdes 9-15
 Auch-Montauban 9-9
 Auch-Chalon 11-0
 Auch-Lavelanet 25-0
 Auch-TOEC 3-0

À l’extérieur 
 Brive-Auch 8-3
 Vienne-Auch 6-0
 Lourdes-Auch 26-3
 Montauban-Auch 9-3
 Chalon-Auch 6-8
 Lavelanet-Auch 0-0
 TOEC-Auch 5-11

Seizièmes de finale 

Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

Challenge du Manoir 
Auch termine  de sa poule de Challenge avec 11 points soit 3 victoires et 2 défaites derrière Lourdes et le Stade toulousain mais devant Périgueux, Biarritz et Narbonne.

À domicile

Classement des poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Toutes les rencontres de l'équipe de Narbonne ont été annulées : tous ses adversaires se voient donner match gagné par 20 à 0.

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Mont-de-Marsan (18 points) contre Béziers (14), Mazamet (18) contre Dax (12), Lourdes (13) contre Toulouse (12) et Bayonne (12) contre Pau (16).

Effectif 
 Arrière : Henri Poudensan, Verdier 
 Ailiers : Capdeville, Mazzammo
 Centres : Jacques Barbé, Bernadet
 Ouvreur : Jacques Guy
 Demi de mêlée : Bégué
 Troisième ligne centre : Pierre Verdier
 Troisièmes lignes aile : Justumus, Thorc
 Deuxièmes lignes : Jean Le Droff, A. Pourqué, Marchesin
 Talonneurs : Tillolle
 Piliers : Aurensan, Jacquot

Bibliographie

Notes et références 

1958-1959
Rugby à XV en 1958
Rugby à XV en 1959